Abuso
Ou ainda:
Excesso (banda)
Notação de excesso

Desambiguação